Disconema är ett släkte av rundmaskar. Disconema ingår i familjen Linhomoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Disconema